Пакистанский монумент () — национальный мемориал в историческом центре столицы Пакистана Исламабада, на площади Шакарпариан (). Сооружение по проекту пакистанского архитектора Арифа Масуда возводилось почти три года и было открыто 23 марта 2007 года. 

Памятник посвящён подвигу участников Пакистанского движения. Форма распустившегося цветка символизирует четыре провинции и три территории Пакистана, где четыре лепестка представляют собой провинции Пакистана, а остальные три лепестка — это Гилгит-Балтистан, Азад Кашмир и Зона Племён.

Примечания 

Символы Пакистана
Памятники Пакистана
Здания и сооружения Исламабада
Здания и сооружения, построенные в 2007 году
Появились в 2007 году в Пакистане